Pyton eller python kan syfta på:

 Pytonormar – en familj av ormar
 Python (släkte) – ett släkte inom familjen pytonormar
 Pyton (serietidning) – en nedlagd svensk serietidning (utan anknytning till Jan Romares serie)
 Pyton (tecknad serie) – en tecknad serie av Jan Romare, som publicerats i bland annat Dagens Nyheter
 Python (mytologi) – en orm inom grekisk mytologi
 Python (programspråk) – ett programmeringsspråk
 Monty Python – skaparna av en brittisk humorserie